AEN est un sigle pouvant désigner :
 Alfred E. Neuman, une icône du magazine Mad ;
 Alliance pour l'Europe des Nations, un parti politique européen ;
 Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE ;
 Alliance européenne numismatique, une fédération de clubs de collectionneurs de monnaies, billets, médailles, etc. ;
Archives de l'État de Neuchâtel (Suisse).